Суперкубок Європи 1983 — 9-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1982—1983 німецький «Гамбург» та переможець Кубка володарів кубків 1982—1983 шотландський «Абердин». Вперше в історії титул володаря Суперкубка Європи здобув «Абердин».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1982—1983
 Кубок володарів кубків 1982—1983

Посилання 
 Суперкубок Європи 1983  
 Суперкубок Європи 1983 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1983 у футболі
1983